ORP Ryś ist der Name mehrerer polnischer Schiffe. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist der Namenspräfix polnischer Schiffe und Ryś bedeutet Luchs.

Schiffe mit dem Namen ORP Ryś 

 ORP Ryś (1931) war ein U-Boot der in Frankreich gebauten Wilk-Klasse.
 ORP Ryś (1958) war ein Minensuchboot.

Siehe auch 
 Polnische Marine
 Minensuchboot
 U-Boote
 Liste polnischer U-Boot-Klassen

Schiffsname der polnischen Marine